Prva B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2019./20.  
Sudjelovalo je 38 klubova u 4 skupine - "Istok", "Jug", "Sjever" i "Zapad".  
Zbog pandemije COVID-19 su natjecanja prekinuta u ožujku, te kasnije obustavljena, priznajući zatečeni poredak kao konačni.

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Istok 2019./2020.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Istok 2019./2020., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Jug 2019./2020.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Jug 2019./2020., wayback

Sjever 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Sjever 2019./2020.   	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Sjever 2019./2020., wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Zapad 2019./2020.   	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga - Zapad 2019./2020., wayback

Kvalifikacije za ulazak u Prvu ligu 
Utakmica igrana u Varaždinu, 11. srpnja 2020. 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, kvalifikacije  
 natjecanja.hos-cvf.hr, kvalifikacije, wayback

Povezani članci 
 Superliga 2019./20. 
 Prva liga 2019./20. 
 Druga liga 2019./20. 
 Kup Snježane Ušić 2019./20.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2019./2020., pristupljeno 3. siječnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2019./2020., wayback arhiva 
  

 

2019-20